Петр Сергеевич Губанов (род. , Куйбышев, СССР) — бывший российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
В сезоне 2009/2010 в составе «Химок» средние показатели Губанова в 22 матчах Суперлиги А составили 2,7 очка и 1,0 подбора за 8.49 минуты и 1,4 очка, 1 подбор в 11 матчах Евролиги. В составе подмосковного клуба Пётр стал бронзовым призёром чемпионата России.

В июле 2010 года Губанов перешёл в московское «Динамо».

В июле 2013 года Губанов заключил однолетний контракт с «Нижний Новгородом», в составе которого стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ.

По окончании сезона 2013/2014 Губанов вернулся в УНИКС, за который выступал в течение двух сезонов. В сезоне 2015/2016 в Единой лиге ВТБ Пётр провёл 34 матча, набирая в среднем 4,9 очка, 2,2 подбора и 0,9 передачи.

В июле 2016 года Губанов вновь стал игроком «Нижнего Новгорода». Перед началом сезона Пётр был назначен вице-капитаном команды.

19 января 2017 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ». По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ Губанов попал в состав команды «Звёзды России». Из-за травмы пальца Пётр не смог принять участие в матче и его заменил Владислав Трушкин.

В феврале 2018 года Губанов стал серебряным призёром Кубка России. По итогам финального матча Пётр был признан лучшим игроком матча в составе «Нижнего Новгорода» (23 очка и 4 подбора), а так же вошёл в символическую пятёрку «Финала четырёх» турнира.

В июне 2018 года Губанов перешёл в «Химки».

Завершил игровую карьеру по окончании сезоне 2019-2020, всвязи с тяжелой травмой колена.

Сборная России 
В мае 2009 года Губанов вошёл в список игроков вызванных на сбор национальной команды в рамках подготовки к чемпионату Европы в Польше.

В июне 2011 года Губанов был включён в расширенный состав сборной России для подготовки к Евробаскету-2011.

Летом 2016 года Губанов получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», по итогам которого несколько игроков смогут присоединиться к тренировкам основной сборной России. По семейным обстоятельствам, Пётр не смог принять участие в лагере, но проводил самостоятельную подготовку. После завершения «Открытого лагеря РФБ», решением тренерского штаба во главе с Сергеем Базаревичем, Губанов был вызван на сбор национальной команды. Из-за небольшого повреждения спины, Пётр не участвовал в составе сборной в товарищеском турнире, проходившем в Грузии с 12 по 14 августа. По окончании турнира, Губанов покинул расположение сборной России.

В апреле 2017 года Губанов был включён в расширенный список кандидатов в сборную России, для подготовки к Евробаскету-2017.

В сентябре 2018 года Губанов принял участие в Кубке Кондрашина и Белова.

В июне 2019 года Губанов попал в список кандидатов на участие в сборе перед Чемпионатом мира-2019.

Личная жизнь 
12 августа 2016 года, в семье Петра Губанова и его жены Дарьи родилась дочка. Девочку назвали Василисой.

Достижения 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (4): 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019
  Серебряный призёр чемпионата России (4): 2009/2010, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019
  Серебряный призёр Кубка России: 2017/2018

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК УНИКС
 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»

Баскетболисты России
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Университет-Югра»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Химки-Подмосковье»
Игроки сборной России по баскетболу